Аймаки:

 Аймаки (чараймаки) — народ в Иране и Афганистане
 Аймаки — село, Гергебильский район Дагестана